Raimondi ist ein von dem männlichen Vornamen Raimondo abgeleiteter italienischer Familienname.

Namensträger 
 Antonio Raimondi (1826–1890), italienischer Naturforscher, siehe Raimondi-Stele
 Cristian Raimondi (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Daniela Raimondi, italienische Schriftstellerin
 Diego Raimondi (* 1977), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ezio Raimondi (1924–2014), italienischer Romanist
 Franca Raimondi (1932–1988), italienische Sängerin
 Giancarlo Raimondi (* 1972), italienischer Radrennfahrer
 Gianni Raimondi (1923–2008), italienischer Opernsänger (Tenor)

 Guido Raimondi (* 1953), italienischer Jurist, Präsident des EGMR
 Ignazio Raimondi (um 1735–1813), italienischer Geiger, Komponist und Konzertveranstalter
 Ildikó Raimondi (* 1962), österreichische Sängerin (Sopran)
 Luigi Raimondi (1912–1975), italienischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat
 Marcantonio Raimondi (um 1475–um 1534), italienischer Kupferstecher
 Mario Raimondi (* 1980), Schweizer Fußballspieler
 Nicolás Raimondi (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Pietro Raimondi (1786–1853), italienischer Komponist
 Ruggero Raimondi (* 1941), italienischer Opernsänger (Bassbariton)

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname